Migori County, een county van Kenia.
 Migori (stad), een stad in Kenia.